Гіврі́, Ґіврі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 38 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гіврі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гіврі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена